Fröhlich oder Froehlich steht für:
 fröhlich, positiv erlebtes Gefühl, zwischen zufrieden und lustig
 Fröhlich (Familienname) (Froehlich), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fröhlich & Wolter, deutsche Metallwarenfabrik
 Musikschule Fröhlich, deutsche Musikschule
 Fröhlich-Syndrom (auch hypothalamisches Syndrom, Babinski-Fröhlich-Syndrom oder Dystrophia adiposogenitalis)

Siehe auch:

 Frölich
 Frølich
 Fröhlicher
 der Fröhliche